Der Außenminister der Republik Mali ist ein für die Außenbeziehungen des Landes zuständiger Minister des Außenministeriums von Mali.

Das Folgende ist eine Liste der Außenminister von Mali seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1960:

Einzelnachweise 

!
Mali, Aussenminister